Ezra steht für:
 englische Form des Namens Esra, siehe Esra (Name)
 Better Than Ezra, Alternative-Rock-Band aus New Orleans 
 Ezra (Film), nigrischer Film aus dem Jahr 2007

Ezra ist der zweite Vorname von:
 George Ezra (* 1993), britischer Singer-Songwriter

EZRA steht als Abkürzung für:
 Formel zur Berechnung der Rente, siehe Standardrente#Höhe der Standardrente und der verfügbaren Eckrente

Siehe auch:
 Esra

Abkürzung